Svitek  může být:

 svitek – svinutý pás ohebného materiálu, zejména rukopis na papyru

příjmení osob
 Štefan Svitek – rozcestník
 Vladimír Svitek (1962-2020) – československý a slovenský hokejista
 Will Svitek (* 1982) – hráč amerického fotbalu působící v americké lize NFL